Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 года во III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ. Турнир должен был пройти с 8 по 12 января в городе Керетаро Мексика, однако был отменен из за распространения нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции COVID-19. Позднее было принято решение провести турнир с 22 по 31 июля.

Регламент 
 По итогам турнира команда, занявшая первое место получает право играть в группе B третьего дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Итоги 
  Сборные Тайваня и Мексики вышли в группу В второго дивизиона чемпионата мира 2023.

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 8 команд: 4 из Азии, и по одной из Европы, Океании, Африки и Северной Америки. Сборная Израиля пришла из второго дивизиона, сборная Киргизии и Боснии и Герцеговины Тайваня участвуют впервые, остальные — с турнира третьего дивизиона 2020 года.

Судьи 
ИИХФ утвердила 5 главных и 8 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 года.

Главные судьи
  Мэтью Меннити
  Андрей Рощин
  Даниэль Шоош
  Райли Йеркович (YERKOVICH Riley)
  Жак Марек

Линейные судьи
  Логан Беллграф (BELLGRAPH Logan)
  Серхио Биек (BIEC Sergio)
  Николас Болвин
  Дэвид Кампильо (CAMPILLO David)
  Чхве То-ён (CHOI Doyeon)
  Оскар Перец
  Сэм Рамирез
  Кристофер Уильямс

Предварительный этап 
Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC-5).

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC-5).

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Полуфиналы

Матчи за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 

 
 

Хоккей
М*3
Т
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Хоккей
Чемпионаты мира в Мексике